Pontchartrain ist der Name von
 Fort Pontchartrain du Detroit, einer historischen Befestigungsanlage
 Lake Pontchartrain, einem See in den USA
 Lake Pontchartrain Causeway
 Pontchartrain, einer Phantominsel im Oberen See
 Schloss Pontchartrain, einem Schloss in Jouars-Pontchartrain im Département Yvelines in Frankreich

Pontchartrain ist Teil des Namens von
 Louis Phélypeaux de Pontchartrain (1643–1727), französischer Staatsbeamter, Jurist und Politiker
 Jérôme Phélipeaux de Pontchartrain (1674–1747), französischer Marineminister